Football League Championship 2012/2013 to 9. sezon drugiej klasy rozgrywek ligowych mężczyzn w Anglii. Z Premier League spadły zespoły Wolverhampton Wanderers, Blackburn Rovers oraz Bolton Wanderers. W obecnym sezonie jest trzech beniaminków Charlton Athletic, Sheffield Wednesday oraz Huddersfield Town. Udział będą brały 24 drużyny. Zespoły z dwóch pierwszych miejsc (1., 2.) awansują bezpośrednio do Premier League zaś kolejne cztery (3., 4., 5., 6.) będą walczyć o awans w barażach, ostatnie trzy zespoły (22., 23., 24.) spadną do League One.

Drużyny

Informacje o klubach

Tabela ligowa

Wyniki meczów

Statystyki sezonu

Najlepsi strzelcy

Statystyki bramek 
 Całkowita liczba strzelonych bramek: 1494
 Średnia liczba bramek na mecz: 2.71
 Pierwszy gol sezonu: Mark Hudson w meczu Cardiff City – Huddersfield Town (17 sierpnia 2012)
 Najszybciej strzelona bramka:  30 sekunda – Glenn Murray w meczu Crystal Palace – Sheffield Wednesday
 Najpóźniej strzelona bramka: 98 minuta 23 sekunda – Troy Deeney w meczu Watford – Leeds United
 Największa wygrana u siebie: 6:0 Blackpool – Ipswich Town
 Największa wygrana na wyjeździe: 0:6 Barnsley – Charlton Athletic

Zobacz też 
 System ligowy piłki nożnej w Anglii
 Premier League
 The Football League

Przypisy

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona ligi (ang.)

2011 w piłce nożnej
2012 w piłce nożnej
Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Anglii